CAPES podría referirse a:

Coordinación de la formación del personal de nivel superior, un organismo brasileño bajo la autoridad del Ministerio de Educación.
Certificado de Aptitud para la Enseñanza Secundaria, una licencia otorgada a profesores de Francia para educación  secundaria.